Hoheluft steht für:

 Stadion Hoheluft, Fußballstadion in Hamburg
 eine Siedlung in der ehemaligen Gemeinde Fehrenbötel im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, heute Rickling
 Hoheluft (Boren), Ortsteil der Gemeinde Boren im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein
 Hoheluft (Jameln), Wohnplatz der Gemeinde Jameln im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 Hoheluft (Nübel), Ortsteil der Gemeinde Nübel im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein
 Hoheluft (Rendsburg), Stadtteil von Rendsburg
 Hoheluft (Thumby), Ortsteil der Gemeinde Thumby im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Straße und gleichnamiger Gasthof in Steinbeck in der Nordheide, siehe Steinbeck (Buchholz in der Nordheide) #Bedeutung im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Hohe Luft, ein Stadtteil von Bad Hersfeld
 Hohe Luft (Magazin), deutsche Philosophie-Zeitschrift